Leander Paes e Janko Tipsarević eram os atuais campeões mas Tipsarević decidiu não participar. Paes jogou ao lado de Edouard Roger-Vasselin, mas perderam na primeira rodada. Benoît Paire e Stanislas Wawrinka derrotaram Andre Begemann e Martin Emmrich 6–2, 6–1 na final e conquistaram o título.

Cabeças de chave

  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor  (Quartas de final)
  Leander Paes /  Édouard Roger-Vasselin (Primeira rodada)

<li>  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram  (Quartas de final)
<li>  Jamie Delgado /  Ken Skupski (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D